Гимборн () — многозначный термин:

Топонимы 
 Гимборн — замок в районе Обербергиш в земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия.
  — округ в районе Обербергиш в земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия.

Персоналии 
  (родилась в 1959) — австрийская женщина-политик.
  (1840–1916) — немецкий инженер и промышленник.
  (1830–1893) — немецкий фармацевт и предприниматель.